Bieg mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas mistrzostw świata w półmaratonie w Kawarnie. Do rywalizacji zgłoszono 112 zawodników, którzy reprezentowali 44 państwa. Biegacze mieli do pokonania cztery okrążenia trasy, z których pierwsze trzy liczyły 5 kilometrów, a ostatnie 6,0975 km.

Terminarz

Rezultaty indywidualne

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Mężczyźni